John odkazuje na:

příjmení osob
 Aleš John (* 1950) – český expert na jadernou energetiku
 Bridget St John (* 1946) – britská zpěvačka a písničkářka
 Caroline John (1940–2012) – britská herečka
 Collins John (* 1985) – nizozemský fotbalista liberijského původu
 Ctirad John (1920–2018) – český lékař, imunolog a mikrobiolog
 Danny John-Jules (* 1960) – britský herec a tanečník
 Elton John (* 1947) – britský zpěvák, skladatel a klavírista
 Franz von John (1815–1876) – rakouský generál a politik, ministr války Rakouska-Uherska
 Helena Johnová (1884–1962) – česká sochařka a keramička
 Jan John (1850–1920) – český přírodovědec a pedagog
 Jaromír John (1882–1952) – český spisovatel a novinář
 Jill St. John (* 1940) – americká herečka
 Jiří John (1923–1972) – český malíř a ilustrátor
 Josef John (1802–1871) – český lesník
 Julius John (1879–???) – československý meziválečný politik, poslanec německé sociální demokracie
 Kate St John (* 1957) – anglická hudebnice a zpěvačka
 Little Willie John (William Edward John; 1937–1968) – americký zpěvák
 Mark St. John (1956–2007) – americký zpěvák a kytarista
 Miroslava Johnová, uměleckým jménem Sláva Vorlová (1894–1973) – česká zpěvačka, klavíristka a hudební skladatelka
 Ola John (* 1992) – nizozemský fotbalista liberijského původu
 Oldřich John (1907–1961) – poválečný poslanec československé sociální demokracie, od roku 1948 člen a funkcionář KSČ
 Olivia Newton-Johnová (1948–2022) – australská zpěvačka
 Paddy John (* 1990) – nizozemský fotbalista liberijského původu
 Radek John (* 1954) – český spisovatel, publicista, moderátor, scenárista a politik
 Václav John (1919–1992) – český fotbalista, útočník

křestní jméno
 John (jméno) – jméno, ekvivalent českého jména Jan
 domácí podoba jména Johnathan

jiné významy
 Markýz John – česká hudební skupina
 Saint John – město v Kanadě
 Saint John (přítok zálivu Fundy) – řeka v Severní Americe

Odkazy

Související články 
 Jon

Externí odkazy